Гелдагана () — село в Курчалоевском районе Чеченской Республики. Административный центр Гелдаганского сельского поселения.

География 
Село расположено на правом берегу реки Хулхулау и на обоих берегах реки Ахко, у западной окраины районного центра — Курчалой и в 32 км к юго-востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — село Иласхан-Юрт, на востоке — город Курчалой, на юго-востоке — село Ники-Хита, на юго-западе — село Автуры, на западе — село Герменчук и на северо-западе — село Цоци-Юрт.

История 
В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей, и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село Гелдагана было переименовано в село Новая Жизнь и временно заселено выходцами из соседнего Дагестана.

В начале 1990-х годов населённому пункту было возвращено его прежнее название — Гелдаган.

25 октября 2011 года в селе открыта соборная джума-мечеть им. Макки Даудовой.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Улицы 
Улицы села:

Тейпы 
Тейповый состав села:
 Ялхой(Бийтрой)- 70 %
 Беной,
 Цонтарой
 Гуной
 Кей
 Шикарой,
 Макажой,
 Эрсаной,
 Харачой,
 Айткхаллой
 Шоной

Галерея

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Курчалоевского района